Чемпіонат світу з футболу серед жінок 1991 — перший чемпіонат світу з футболу серед жінок, що проходив у провінції Гуандун (Китай) з 16 листопада по 30 листопада 1991 року. Спонсором змагання була компанія «Mars, Incorporated».

Фінал турніру між збірними США та Норвегії відбувся 30 листопада на «Тяньхе Стедіум», який повністю заповнили 65,000 глядачів. Дубль Мішель Екерс в фінальному матчі приніс перемогу з рахунком 2-1 американкам, які перший раз у своїй історії стали чемпіонками світу. У підсумку Екерс з десятьма забитими голами стала найкращою бомбардиркою турніру.

Стадіони 

 «Гуандун Провіншел Стедіум», Гуанчжоу (25 000)
 «Тяньхе Стедіум», Гуанчжоу (60 000)
 «Ін Дун Стедіум», Гуанчжоу (15 000)
 «Нью Плаза Стедіум», Фошань (14 000)
 «Цзянмень Стедіум», Цзянмень (13 000)
 «Чжуншань Стедіум», Чжуншань (12 000)
</div>

Учасники 

На турнір кваліфікувались дванадцять команд. Кожна з шести асоціацій ФІФА була представлена принаймні однією командою.

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Плей-оф

Примітки

Джерела 
 Чемпіонат світу з футболу серед жінок 1991 , FIFA.com 

1991 в Азії
Гуандун
1991 у жіночому футболі